Denker steht für

 Denker, anders für Philosoph
 Der Denker, Skulptur von Auguste Rodin (1880 bis 1882)
 Paul Denker (Schiff), deutscher Seenotrettungskreuzer

Denker ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Denker (1863–1941), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Anita Denker, Geburtsname von Anita Felguth (1909–2003), deutsche Tischtennisspielerin
 Arnold Denker (1914–2005), US-amerikanischer Schachspieler
 Heinrich Denker (1857–1930), deutscher Pädagoge
 Henry Denker (1912–2012), US-amerikanischer Schriftsteller
 Manfred Denker (* 1944), deutscher Mathematiker
 Marie Denker (1810–1882), deutsche Schauspielerin
 Martin Denker (* 1976), deutscher Künstler
 Max Denker (1893–1956), deutscher Politiker (SPD)
 Monika Denker (* 1971), deutsche Fußballspielerin

 Rolf Denker (1932–1999), deutscher Philosoph
 Silvana Denker (* 1984), deutsche Fotografin, Modell und Aktivistin

Siehe auch:

 Dencker